Камышева́ха — топоним:

Россия 
 Камышеваха — село в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Камышеваха — хутор в Аксайском районе Ростовской области, Большелогское сельское поселение.
 Камышеваха — хутор в Аксайском районе Ростовской области, Грушевское сельское поселение.
 Камышеваха — хутор в Кагальницком районе Ростовской области.

Украина 
 Камышеваха — село в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Камышеваха — посёлок в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
 Камышеваха — посёлок городского типа в Краматорском городском совете Донецкой области.
 Камышеваха — посёлок городского типа в Запорожском районе Запорожской области.
 Камышеваха — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.
 Камышеваха — посёлок городского типа в Попаснянском районе Луганской области.
 Камышеваха — река, правый приток Лугани.
 Камышеваха — река, левый приток Лугани.

См. также 
 Великая Камышеваха
 Малая Камышеваха